Schlett ist der Familienname folgender Personen:
 István Schlett (* 1939), ungarischer Historiker
 Josef Schlett (1764–1836), deutscher Musiker
 Stefan Schlett (* 1962), deutscher Extremsportler

Siehe auch:
 Schlette
 Schlöth